FSF kan syfta på:

 Faktor XIII – ett protein som ingår i blodkoaguleringen
 Finlands Svenska Folkdansring – en paraplyorganisation för den ideellt verksamma svenskspråkiga folkdansrörelsen i Finland
 Finlands seglarförbund – ett seglarförbund i Finland
 Finlands studentkårers förbund – ett studentförbund i Finland
 Free Software Foundation – en stiftelse som producerar och befrämjar användandet av fri programvara 
 Forum för Småföretagsforskning – en nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik om entreprenörskap och småföretag
 Frihetliga socialisters förbund – en frihetlig socialistisk organisation i Sverige under 1970-talet
 Föreningen Sveriges Filmfotografer – en svensk organisation för yrkesverksamma filmfotografer
 Svenska Flygsportförbundet – en organisation inom Riksidrottförbundet